Masuda est un nom de famille japonais qui est relié à plusieurs personnes, toponymes et autres sujets.

Patronyme 

 Chikashi Masuda, footballeur
 Hiroya Masuda, homme politique
 Junichi Masuda, compositeur et producteur de jeux vidéo
 Kento Masuda, compositeur
 Kōzō Masuda, joueur de shogi professionnel japonais
 Mizuko Masuda, écrivain
 Nariyuki Masuda, coureur cycliste
 Tadatoshi Masuda, footballeur
 Takahisa Masuda, artiste
 Takashi Masuda, entrepreneur
 Toshio Masuda, compositeur
 Toshio Masuda, réalisateur
 Yoneji Masuda, sociologue
 Yuka Masuda, chanteuse
 Yuki Masuda, seiyū

Toponyme 

 Masuda, ville de la préfecture de Shimane
 Masuda, ancien village autrefois situé dans le district de Kaitō dans la préfecture d'Aichi
 Masuda, ancien bourg de la préfecture d'Akita, aujourd'hui partie de la ville de Yokote

Autres 
 (13654) Masuda, astéroïde